Iago kan syfta på:

 Iago (rollfigur) – en figur i Rossini opera Othello
 Iago (hajar) – ett släkte av hajar

Se även
 Jago